Данні Бехарано — болівійський футболіст, півзахисник «Панетолікос» та збірної Болівії.
 Дієго Бехарано — болівійський футболіст, захисник клубу «Зе Стронгест».
 Крістіан Бехарано — мексиканський боксер.
 Марвін Бехарано — болівійський футболіст, захисник клубу «Орієнте Петролеро».
 Вісенте Рокафуерте-і-Бехарано — президент Еквадору з вересня 1834 до кінця січня 1839 року.